Camille Durand peut faire référence à :
Camille Durand, joueuse de pétanque française ;
Camille Durand, comédienne française.